Сабо — дерев'яні черевики; взуття, як елемент традиційного національного вбрання в Європі.

Прізвище 

Са́бо () — поширене угорське прізвище. Означає «кравець».
Сабо́ () — французьке прізвище. Слово «sabot» може позначати «дерев'яний черевик», «ночви», «копито» й «волоцюга».

 Амільтон Сабо (1987) — французький гімнаст, олімпійський медаліст.
 Анталь Сабо (1910 — 1972) — угорський футболіст, учасник двох чемпіонатів світу.
 Бенце Сабо (1962) — угорський фехтувальник, олімпійський чемпіон.
 Габор Сабо (1902 — 1950) — угорський футболіст, нападник.
 Габор Сабо (1936 — 1982) — угорський музикант.
 Габріела Сабо (1975) — румунська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Габріелла Сабо (1986) — угорська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.
 Екатеріна Сабо (1968) — румунська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Емеше Сабо (1985) — угорська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Європи.
 Ендре Сабо (1849 – 1924) — угорський письменник, поет, журналіст, перекладач, правознавець, членм Товариства Петефі.
 Ерік Сабо (1991) — словацький футболіст, захисник, півзахисник.
  (1893 — 1976) — угорський політик і міністр.
 Іштван Сабо (1938) — угорський кінорежисер і сценарист.
 Іштван Сабо (1931 — 1976) — угорський письменник.
 Йожеф Сабо (1896) — угорський і португальський футболіст і футбольний тренер.
 Йожеф Сабо (1940) — радянський і український футболіст та тренер.
 Йожеф Сабо (1956) — угорський футболіст.
 ‎Карло Сабо (1915) — колишній чехословацький та угорський футболіст, згодом — радянський і український футбольний тренер та громадський спортивний діяч.
 Ласло Сабо (1908—1992) — угорський академічний весляр, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Ласло Сабо (1936) — угорський актор, режисер і сценарист.
 Ласло Сабо (1991) — угорський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи, чемпіон світу серед студентів.
 Ласло Сабо (1936) — угорський весляр-байдарочник, учасник Олімпійських ігор, бронзовий призер чемпіонату світу, переможець багатьох регат національного і міжнародного значення.
 Ласло Сабо (1965) — угорський дипломат, лікар, бізнесмен і політик, який є послом Угорщини в Сполучених Штатах з 2017 року.
 Ласло Сабо (1917—1998) — угорський шахіст, гросмейстер.
 Магда Сабо (1917 — 2007) — угорська письменниця.
 Орест Сабо (1867 — між 1939 та 1944) — угорський політик, міністр у справах Руської країни.
 Шандор Сабо (1915 — 1997) — угорський актор.

 Давид Бароті-Сабо (1739 — 1819) — угорський перекладач, філолог, педагог і поет.
 Сільвія Петер-Сабо (1982) — угорська співачка.
 Герма Планк-Сабо (1902 — 1965) — австрійська фігуристка, олімпійська чемпіонка.

Примітки 

Угорські прізвища
Французькі прізвища